Инска́я — важнейшая сортировочная станция в России. Находится в Первомайском районе города Новосибирска. Станция по характеру работы является сортировочной и отнесена к внеклассной. Транспортный узел, соединяющий грузы Кузбасса, Урала и Средней Азии, обеспечивая вагонопоток в пяти направлениях, 37 назначениях, из которых 15 — сетевые. Ежесуточный вагонооборот составляет более 27 тысяч.

В границах станции расположены вокзал и три пассажирских остановочных пункта: Новогодняя, Первомайская и Инская.

Характеристика 
Двусторонняя с последовательным расположением парков имеет две системы: чётную и нечётную, расположенных параллельно. Между системами расположено два ходовых пути. Станция обеспечивает вагонопоток в пяти направлениях: Кузбасс, Юг, Запад, Восток, Новосибирск-Главный. Станция формирует поезда в 37 назначениях, из которых 15 — сетевые. Площадь станции превышает 800 тысяч м², развёрнутая длина 164 путей составляет 182,9 км. На станции 423 стрелочных перевода, из них 410 централизованных.

Нечётная система 
Приём поездов из Кузбасса и Востока. Имеет 3 левых главных пути. Парк приёма «Зело» — 8 путей, предназначенных для приёма поездов поступающих в расформирование. Параллельно парку «Зело» расположен парк «А», предназначенный для приёма транзитных поездов, проходящих станцию без переработки. Парк имеет 7 путей. Параллельно ему расположен пассажирский парк «П» — 3 пути. Также в нечётную систему входит сортировочный парк «Сортировка», он имеет 6 пучков по 6 путей, всего 36 путей. 4 пути хвостовой горловины предназначены для перестановки составов в парк отправления «Буки» — 10 путей.

Чётная система 
Приём поездов с Юга, Запада, Новосибирска-Главного осуществляется в парк «Глаголь», который имеет 6 путей. Также в чётную систему входит сортировочный парк «Веди» — 24 пути (4 пучка по 6 путей) и приёмо-отправочный парк «Добро» — 8 путей.

Посты ЭЦ 
На станции предусмотрены два объединённых поста ЭЦ. В нечётной системе расположены: дежурный по станции восточного поста, дежурный по горке и оператор горки нечётной системы, маневровые диспетчеры двух систем. В чётной системе находится второй пост, в нем расположены: дежурные по станции Западного, Южного поста, дежурный по горке и оператор горки чётной системы.

Сортировочные горки 
На станции имеются две сортировочных горки с автоматической горочной централизацией ГАЦ МН.
 Нечётная горка
Имеет 3 пути надвига, 2 пути роспуска, 4 тормозных позиции. Горка большой мощности, оборудована системой КСАУ СП — комплексной системой автоматизированного управления сортировочным процессом.
 Чётная горка
Имеет 2 пути надвига, 1 путь роспуска, 3 тормозных позиции. Оборудована системой КСАУ СП. Скорость роспуска рассчитывается горочным программно-задающим устройством ГПЗУ.

История 
Станция Эйхе была заложена при строительстве железнодорожной линии Обь — Проектная между Кузбассом и Транссибирской магистралью, начатом в 1928 году. 20 апреля 1934 года в Кузбасс отправлен первый грузовой состав с уральской рудой.

Первый пассажирский вокзал на станции был построен в 1936 году, современный в 1975 году. Посёлок железнодорожников при станции спроектировал знаменитый впоследствии немецкий архитектор Рудольф Волтерс.

По указанию Министерства путей сообщения 26 апреля 2001 года Инская получила статус сортировочной станции сетевого значения.

Интересное 

 На станции Инская установлен первый в СССР памятник служебной собаке. Кобель по кличке Антей, восточно-европейская овчарка, служил со своим проводником И. Литвиновым в военизированной охране МПС СССР. На пьедестале написано: «Антею — верному другу в борьбе за сохранность социалистической собственности в 1968—1980 г.г. с его помощью задержано более 100 преступников и раскрыто 62 преступления». Во время задержаний Антей не раз спасал жизнь своему проводнику. Увековечить память Антея распорядился в апреле 1983 года начальник Западно-Сибирской железной дороги Иван Трубников.

Дальнее сообщение

См. также 
 Клещиха

Примечания

Ссылки 

 Фотографии и история локомотивного депо станции
 Железнодорожная станция Инская в Новосибирске (2012). Фоторепортаж
 Сортировочная станция Инская с вертолета (2012). Фоторепортаж

Сортировочные станции
Станции Западно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции Новосибирска
Станции Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги
Первомайский район Новосибирска
Внеклассные станции